Det finns flera kända personer med namnet Lennart Andersson:

*Lennart Andersson (Agnred, 1914–1997), friidrottare
Lennart Andersson (1925–2004), roddare
Lennart Andersson (1927–2016), politiker (socialdemokrat)
Lennart Andersson (1929–2010), professor i kulturgeografi, rektor vid dåvarande Högskolan i Karlstad 1977–1994
Lennart Andersson (född 1945), skulptör
Lennart Andersson (1948–2005), botaniker
Lennart Andersson (född 1957), sportskytt

Se även 
Lennart Anderzon (1927–1989), revyförfattare, krönikör och kåsör